Americká zóna je jednou ze tří oblastních zón Fed Cupu.

1. skupina 
 Místo: Yacht y Golf Club Paraguayo, Lambare, Paraguay
 Povrch: antuka (venku)
 Datum: 3.- 6. února

Skupiny

Play-off 

 Kanada postoupila do baráže o Světovou skupinu II.
 Portoriko a Kuba sestoupili do 2. skupiny pro rok 2011.

2. skupina 
 Místo: National Tenis Club, Guayaquil, Ekvádor
 Povrch: antuka (venku)
 Datum: 19.-24. dubna
 Týmy:  Bahamy,  Bermudy,  Dominikánská republika,  Ekvádor,  Guatemala, Kostarika,  Mexiko,  Panama,  Peru,  Trinidad a Tobago

Play-off 
 Zápasy se konaly 24. dubna 2010

 Mexiko a Peru postoupily do 1. skupiny pro rok 2011.

Externí odkazy 
  Americká Zóna 2010 na stránkách fedcup.com

Americká Zóna